La Tour puede referirse a:

 La Tour, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 La Tour, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Georges de La Tour, pintor francés.